O córrego Areia é um curso de água dos municípios de Osasco e Barueri, no estado de São Paulo, no Brasil.

Areia
Areia